Альфос-де-Торо ()  — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

Муниципалитеты 

 Абесамес
 Фресно-де-ла-Рибера
 Фуэнтесекас
 Матилья-ла-Сека
 Моралес-де-Торо
 Пелеагонсало
 Пинилья-де-Торо
 Посоантигуо
 Тагарабуэна
 Торо (Самора)
 Вальдефинхас
 Весдемарбан
 Вильялонсо
 Вильярдондьего
 Вильявендимио

Районы Саморы